Krásná può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Krásná, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Krásná, comune del distretto di Frýdek-Místek, nella regione di Moravia-Slesia
Krásná Lípa, città del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem 
Krásná Hora, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina 
Krásná Hora nad Vltavou, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Krásná Ves, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale